Gibson SG — электрогитара, созданная компанией Gibson на основе гитары Gibson Les Paul в 1961 году.

История 
В 1958 году продажи гитары Gibson Les Paul были значительно ниже, чем в предыдущие годы. В следующем году компания Gibson изготовила тонкий, с плоскими концами корпус из красного дерева, имевший двойной вырез, который позволял верхним ладам быть более доступными. Место соединения грифа и корпуса было перенесено на три лада выше для дальнейшего облегчения доступа к верхним ладам.

Производственные затраты значительно сократились из-за простой конструкции корпуса, а также благодаря тому факту, что новые Les Paul были объявлены, как имеющие «самое быстрое соединение грифа и корпуса в мире» из-за его тонкого профиля и небольшого крена. Новая Les Paul была популярной, но Лес Пола не устраивал новый дизайн, поэтому он попросил удалить своё имя с модели (впрочем, из-за его договора, он был сфотографирован с новой моделью несколько раз).

Новая модель по просьбе Лес Пола была названа «SG», аббревиатура которой обозначала «Цельная гитара» («Solid Guitar»). Хотя название Les Paul было официально удалено в 1961 году, на SG подпись Les Paul скрывалась до конца 1963 года.

Благодаря своей популярности и старинному наследию, стиль корпуса SG часто копируют другие производители, хотя гораздо реже, чем Les Paul и Fender Stratocaster. Ярким примером является ESP Viper.

Дизайн гитары 
SG обычно имеет цельный корпус из красного дерева, с чёрным пикгардом в форме «крыла летучей мыши». 24.75 дюймовый гриф из махагони соединён с корпусом на 19-м ладу. Набор электроники SG меньше, чем у Les Paul, но имеет традиционное сочетание двух звукоснимателей и Tune-O-Matic струнодержателя (или с вибрато стержнем, в зависимости от модели).

Стандартный SG имеет белые инкрустации грифа в форме трапеции, и инкрустированный логотип компании «Гибсон». SG Special опускает эти особенности, вместо этого использует более дешевую белую точечную инкрустацию и трафаретный логотип. SG Standard имеет громкость и тембр для каждого отдельного датчика, и трёхпозиционный переключатель, который позволяет игроку выбрать бриджевый звукосниматель, нековый звукосниматель, или оба вместе. На большинстве модификаций SG не предусмотрена возможность отсечки катушки хамбакера (переход в режим сингла). Исключение составляет, например, SG Guitar Center.

В некоторых моделях используется корпус других пород древесины, кроме красного дерева. Например, болотный ясень в SG Special и SG Voodoo или ореховое дерево в некоторых моделях 1970-х годов. Высококачественные модели иногда украшаются декоративными кленовыми колпачками, резными узорами и золотым оборудованием.

Модели и вариации 
При запуске SG в серийное производство в 1961 году, Гибсон предложил четыре варианта SG: SG Junior (урезанная версия стандарта, аналогичная Les Paul Junior), SG Special, SG Standard, и SG Custom. Тем не менее, основные текущие варианты Gibson по состоянию на 2010 год — это SG Standard и SG Special.

На протяжении многих лет, компания Gibson предлагала множество вариаций SG и продолжает выпускать специальные издания, в том числе такие модели, как Special и Faded Special, Supreme, Menace, Gothic, а также переиздания шестидесятых годов SG Standard и SG Custom.

Модели, созданные в период между 1961 и 1965 годом имеют оригинальные небольшие накладки, в 1966 году гитара была слегка модифицирована другим грифом и современной большой полу-симметричной накладкой в форме крыла летучей мыши, впервые появившейся в 1967 году. Этот дизайн сохранялся до 1971 года, когда вариации SG с накладкой на передней панели управления продавались Лес Полом. Нижний конец SG-100 и P-90 оборудован датчиком от модели SG-200, появившимся к тому времени, а также роскошные SG Pro и SG Deluxe гитары.
    Вибрато (тремоло) системы также были включены в модели.

В 1972 году дизайн вернулся с накладкой в оригинальном стиле и датчиками управления, но гриф был глубоко установлен в корпус, соединяясь примерно на 20-м ладу. К концу 1970-х годов, SG модели вернулись к первоначальному стилю 1960-х, и современные (с 1991 и по настоящее время) стандартные и специальные модели в основном возвратились к дизайну 1967—1969 годов, а конструкция, за немногими исключениями, по-прежнему сохраняет первоначальный стиль 1961—1967 годов.

В 1980 году в серию был введён первый SG с «активными» датчиками. Гибсон экспериментировал с SG моделями, включавшими электронное оборудование фирмы Moog, которое ранее было использовано в другой гитаре Gibson RD Artist. В результате SG имел немного толстый корпус для размещения дополнительных схем, и получил название Gibson SG-R1. SG-R1 была переименована в Gibson SG-R1 в 1981 году, и после этого производство было прекращено. Было произведено около 200 активных SG.

В 2008 году Гибсон представил Robot SG, особенность которой была моторизованная система настройки, разработанная компанией Tronical. Ограниченные варианты издания включают SG Robot Special и SG Robot LTD. Система Робот была разработана для удобства гитаристов, которым было необходимо менять настройки. Они не требовали ручной настройки или переноса нескольких гитар, но стоят значительно дороже.

В 2009 году Гибсон ввел сильную сырьевую линию SG, которая имела кленовый корпус, несвязанную кленовую шейку и гриф, а также уникальные цвета, которые не были ранее в SG. Цена этих моделей находится между начальным уровнем Special и более дорогих Standard. 2009 год также принёс эксклюзивные SG Standard с крановыми катушками в стиле 1950-х и 1960-х годов.

Гибсоновские EB-3, EB-0, EDS-1275 и поздние модели Melody Maker и Kalamazoo имеют общий или полностью общий корпус SG, но они не являются членами семьи SG.

Epiphone также предлагает целый ряд недорогих моделей, включая такие модели в стиле 1960-х годов, как проданная G-400. Эти модели имеют более простую конструкцию и низкое качество сборки, чем их коллеги из фирмы Gibson, но они реализовали ряд функций, ранее отсутствовавших на производстве модели SG. Эти модификации включают в себя 22 ладовую SG Express, ориентированную на металлическую линию Prophecy (оснащённую высокими выходными хамбакерами и уникальными инкрустациями), и копию Gibson EDS-1275, популяризованную Джимми Пейджем.

Уникальные пользователи SG 

 Ангус Янг, бессменный соло-гитарист известной австралийской рок-группы AC/DC играл и играет до сих пор на гитаре Gibson SG.

 Робби Кригер, гитарист американской группы The Doors на протяжении всей своей карьеры играет на гитарах Gibson SG. (преимущественно модели 1961-1968 годов выпуска). В настоящее время фирмой Gibson выпускается Robby Krieger SG - именная модель гитариста.

 Эрик Клэптон играл на Gibson SG Standard 1964 года выпуска, начиная с 1967 года, пока он был участником группы Cream. Эта гитара была известна как «дурацкая» гитара, так как она была разукрашена голландскими художниками из объединения The Fool. Весной 1968 года SG была отдана в аренду Джеки Ломаксу, коллеге Джорджа Харрисона. «Дурацкая» гитара была продана Тодом Рундгреном за 500 долларов. Однако в конечном итоге она была продана частному коллекционеру за 150,000 долларов.
  
 Тони Айомми из Black Sabbath является владельцем нескольких заказных черных Gibson SG для левшей с белыми инкрустациями на грифе в форме креста.Epiphone производит аналогичные гитары, как у Тони Айомми G-400.

 Джон Чиполина из Quicksilver Messenger Service использовал обычный Gibson SG с обычной накладкой в форме летучей мыши, а также номера ладов на борту с уникальными узорами.
 Карлос Сантана, выдающийся мексиканский и американский гитарист использовал Gibson SG Standard на заре своей карьеры.
 Джордж Харрисон, соло-гитарист The Beatles. Многие песни группы в 1966-1967 годах были записаны с помощью этой гитары.
 Дарон Малакян, гитарист System Of A Down. SG Gibson являлась основной сценической гитарой, с 2005 окончательно перешел на Gibson SG Reissue' 61.

 Music Machine выпустила ограниченным тиражом двадцать Stinger SG в 2003 году. 10 были стандартами и 10 были обычными.

Сравнительные характеристики SG и Les Paul 
SG имеет более тонкий корпус, чем Gibson Les Paul, и, как результат, намного более лёгкий. Однако из-за малого веса корпуса, SG ругают за тяжёлый гриф. Профиль грифа SG, как правило, меньше, чем у Gibson Les Paul, однако он зависит от года выпуска и индивидуальной модели SG. У SG также отсутствуют резная кленовая верхняя часть. В отличие от Gibson Les Paul гриф SG соединён с корпусом на 19-м ладу, что позволяет легко достигнуть верхних ладов. Несмотря на различия в дизайне корпусов, обе модели имеют сходную электронику и управление. SG звучит глухо и тепло, так как дека сделана из чистого красного дерева, что делает эту гитару идеальной для игры на овердрайве, а Les Paul звучит жирно (басисто) и лязгающе, так как корпус значительно толще, что делает эту гитару идеальной для игры на чистом звуке.

Примечания

Дополнительные ссылки 
 Сайт компании Gibson
 Детали на Gibson SG
 Информация о Gibson SG
 Детали на SG, используемые used by Питом Таунсендом
 Новости BBC о Gibson SG Джорджа Харрисона

Электрогитары Gibson